Керим Аллануров () — туркменский самбист (участвовал в соревнованиях по спортивному и боевому самбо), бронзовый призёр Кубка мира по спортивному самбо 2012 года среди студентов, чемпион Азии по спортивному самбо 2014 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года по спортивному самбо, бронзовый призёр Кубка мира 2017 года по спортивному самбо, серебряный призёр чемпионата мира по боевому самбо 2013 года. Выступал в лёгчайшей весовой категории (до 57 кг). Окончил Национальный институт спорта и туризма Туркмении. Наставником Алланурова был Д. Тедженов.

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты по алфавиту
Самбисты Туркменистана
Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы Азии по самбо
Выпускники Национального института спорта и туризма Туркменистана